Renaşterea Bănăţeană – rumuński dziennik regionalny ukazujący się w Banacie – okręgach Temesz i Caraş-Severin.

Czasopisma rumuńskojęzyczne
Czasopisma regionalne
Dzienniki w Rumunii